Василевский сельский совет (укр. Василівська сільська рада):

 Василевский сельский совет (Кобелякский район)
 Василевский сельский совет (Козельщинский район)
 Василевский сельский совет (Лебединский район)
 Василевский сельский совет (Новомосковский район)
 Василевский сельский совет (Полтавский район)
 Василевский сельский совет (Роменский район)
 Василевский сельский совет (Семёновский район)
 Василевский сельский совет (Синельниковский район)
 Василевский сельский совет (Солонянский район)
 Василевский сельский совет (Чутовский район)